Катимс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Катимс, Джейсон (род. 1960) — американский сценарист и продюсер телевидения и драматург.
 Катимс, Милтон (1909—2006) — американский альтист и дирижёр.